Herreneinzel der Commonwealth Games 2014 im Squash.
 
Titelverteidiger war Nick Matthew, der erneut das Turnier gewann. Im Finale besiegte er James Willstrop mit 11:9, 8:11, 11:5, 6:11 und 11:5.
 
 Setzliste 

 
 Hauptrunde 

 
 Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 
 Obere Hälfte 2 

 
 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 
 Weblinks 
 Auslosung des Herreneinzels auf cwgsquash.net (englisch)
 
Squash
2014
Squashturnier in Glasgow